Институт дистанционного образования (ИДО) — специальное подразделение в учреждениях высшего образования, организуемое с целью формирования научно-образовательного пространства города (региона) на основе современных средств телекоммуникаций и информационных технологий, а также осуществления образовательных программ с использованием технологий дистанционного обучения.

Как правило, учебно-методическая и технологическая база системы дистанционного образования ИДО основана на мультимедиа и web-технологиях. Институт обладает мощным компьютерным оборудованием и лицензионным программным обеспечением, необходимым для подготовки и создания мультимедиа курсов, методической и технологической поддержки учебного процесса.

В институте работают опытные специалисты в области открытого и дистанционного образования. Инженерно-технический персонал института представлен специалистами в области сетевых технологий, программирования, баз данных и систем управления учебным процессом. К работе привлекаются специалисты в области эргономики, дизайна, психологии, медицины. Тесно сотрудничают с институтом не только преподаватели высшей школы, но и педагоги дошкольного, начального и общего среднего образования, учреждений коррекционной педагогики.

В работе ИДО участвуют студенты и аспиранты вуза, специализирующиеся в области информационных технологий. Тематика кандидатских диссертаций определяется основными направлениями деятельности института.

Ссылки 
 Институт дистанционного образования АГТУ
 Сайт для студентов Института дистанционного образования Астраханского ГТУ
 Институт Дистанционного Образования МГИУ
 Институт дистанционного образования Томского государственного университета 
 Институт дистанционного образования Томского политехнического университета 
 Институт дистанционного образования УлГТУ 
 Институт Дистанционного Обучения МГТУ

Образование
Дистанционное образование